est une expression anglaise signifiant « se consumer ». Elle peut faire référence à :

 , chanson de Madonna présente sur l'album Madonna sorti le .